Sūrmaq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sūrmaq (ort i Iran), Fars, 
 Kūh-e Sūrmaq (berg, lat 31,06, long 52,84), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar